Municipio de Frankford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Frankford (condado de Mower, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mower.
 Municipio de Frankford (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Sussex.